Alternative Jugendliste – antico partito politico della Repubblica Democratica Tedesca (DDR)
 AJL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Aizawl (India)